Phaszisz, a Rioni folyó görög neve az ókorban
 Phaszisz, ókori görög város a fenti folyó torkolata közelében